Harms se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Harms
 Hermann August Theodor Harms